Škantár ist der Familienname folgender Personen:

 Ladislav Škantár (* 1983), slowakischer Slalom-Kanute
 Peter Škantár (* 1982), slowakischer Slalom-Kanute